Un hobereau peut être
 un type d'oiseau, le faucon hobereau.
 un type de gentilhomme. Terme pour désigner un noble qui est pauvre et qui reste sur ses terres (voir Noblesse française#La noblesse pauvre). Terme pouvant être péjoratif.